La detentrice del titolo era Serena Williams, che non ha potuto difenderlo per un infortunio al piede. In finale Kim Clijsters ha battuto Li Na per 3-6, 6-3, 6-3, aggiudicandosi il suo quarto titolo dello Slam.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Vera Zvonarëva (semifinale)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Venus Williams (terzo turno, ritirata)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (quarto turno)
 Li Na (finalista)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Justine Henin (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Marija Šarapova (quarto turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)

 Aravane Rezaï (primo turno) 
 Marija Kirilenko (secondo turno) 
 Ana Ivanović (primo turno) 
 Kaia Kanepi (secondo turno) 
 Yanina Wickmayer (secondo turno) 
 Flavia Pennetta (quarto turno) 
 Svetlana Kuznecova (quarto turno) 
 Alisa Klejbanova (secondo turno) 
 Petra Kvitová (quarti di finale) 
 María José Martínez Sánchez (secondo turno) 
 Alexandra Dulgheru (primo turno) 
 Daniela Hantuchová (primo turno) 
 Dominika Cibulková (terzo turno) 
 Andrea Petković (quarti di finale) 
 Lucie Šafářová (terzo turno) 
 Cvetana Pironkova (secondo turno)

Qualificazioni 

  Irina Falconi
  Jamie Hampton
  Anne Keothavong
  Anne Kremer
  Vesna Manasieva
  Petra Martić
  Sania Mirza
  Arina Rodionova
  Arantxa Rus
  Lesya Tsurenko
  Coco Vandeweghe
  Kathrin Wörle

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Chang Kai-chen
  Lauren Davis
  Jelena Dokić
  Sophie Ferguson
  Caroline Garcia
  Alicia Molik
  Sally Peers
  Olivia Rogowska

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2011